Die Episodenliste enthält alle Episoden der vom Bayerischen Rundfunk produzierten Seifenoper Dahoam is Dahoam. Offiziell werden die Episoden als Folgen bezeichnet. Die Serie umfasste im August 2022 neunzehn Staffeln mit über 3000 Folgen.

Folgenliste 
Seit der ersten Folge am 8. Oktober 2007 wurde die Serie montags bis donnerstags im Bayerischen Fernsehen um 19:45 Uhr ausgestrahlt. Im Zuge einer Programmreform wurde die Sendezeit ab 11. April 2016 um 15 Minuten vorverlegt. Seit Folge 1692 wird Dahoam is Dahoam somit immer montags bis donnerstags um 19:30 Uhr im BR Fernsehen gesendet. An Feiertagen fand in den ersten zehn Jahren der Serie keine Ausstrahlung statt, seit dem 31. Oktober 2017 wird Dahoam is Dahoam montags bis donnerstags auch an Feiertagen ausgestrahlt.

Seit 1. Januar 2016 werden die Folgen einer ganzen Woche außerdem jeweils am Donnerstag zuvor bereits im Internet veröffentlicht, dennoch wird im Folgenden jeweils das eigentliche Datum der Ausstrahlung im Fernsehen genannt.

Jede Folge hat eine Länge von etwa 28 bis 30 Minuten. Eine Besonderheit dieser Serie ist die „Lansinger Meinung“: Am Ende jeder Folge spricht ein Haupt- oder Nebendarsteller mit dem Publikum. Dabei blickt er auf die Geschehnisse dieser Folge zurück und macht gleichzeitig eine kleine Vorschau auf die nächste Folge.

Folgen 1–200 (Staffel 1)

Folgen 201–400 (Staffel 2)

Folgen 401–600 (Staffel 3)

Folgen 601–800 (Staffel 4)

Folgen 801–1000 (Staffel 5)

Folgen 1001–1200 (Staffel 6)

Folgen 1201–1300 (Staffel 7)

Folgen 1301–1440 (Staffel 8)

Folgen 1441–1550 (Staffel 9)

Folgen 1551–1665 (Staffel 10)

Folgen 1666–1750 (Staffel 11)

Folgen 1751–1865 (Staffel 12)

Folgen 1866–2065 (Staffel 13)

Folgen 2066–2165 (Staffel 14)

Folgen 2166–2285 (Staffel 15)

Folgen 2286–2495 (Staffel 16)

Folgen 2496–2705 (Staffel 17)

Folgen 2706–2915 (Staffel 18)

Seit Folge 2916 (Staffel 19)

Spezialfolgen 
 In den ersten beiden Jahren der Serie wurden zwischen Weihnachten und Heilige Drei Könige keine Folgen von Dahoam is Dahoam gesendet. Daher wurden die Ereignisse des letzten Jahres vor der ersten Folge des neuen Jahres in jeweils einer 45-minütigen Sonderfolge aus Sicht eines Lansingers zusammengefasst. Ab der dritten Staffel wurden auch in den Weihnachtsferien neue Folgen gezeigt, sodass ein Rückblick im neuen Jahr nicht mehr nötig war, da es keine Sendepause davor gab.

 Am 21. September 2012 wurde im Anschluss an die Doppelfolge zum fünften Jubiläum die etwa zehnminütige Sonderfolge „Pannen aus Lansing“ ausgestrahlt. Diese Sonderfolge führte die Handlung nicht fort und hatte auch sonst keinen Bezug zur aktuellen Handlung, denn es wurden lediglich Pannen bei den Dreharbeiten zur Serie gezeigt.

 Beim Fantag am 6. September 2014 auf dem Drehgelände wurde eine Sonderfolge zum „Lansinger Feuerwehrfest“ gedreht, bei der die anwesenden Serienfans als Komparsen dienten. Thema der Sonderfolge war das Lansinger Feuerwehrfest und der dabei ausgetragene Wettkampf der Lansinger gegen die historische Feuerwehr Racherting, die sich darum zuvor beworben hatte. Die Handlung setzte somit das in Folge 1376 angekündigte Feuerwehrfest fort, indem die Aktivitäten rund um dieses Fest gezeigt wurden. Andere Handlungsstränge wurden nicht aufgegriffen, sodass die folgende Folge 1377 auch ohne das Wissen aus der Sonderfolge geschaut werden konnte. Die Sonderfolge wurde am Sonntag, 7. September 2014, um 19:45 Uhr auf der Website des BR veröffentlicht und am darauffolgenden Samstagvormittag im Bayerischen Fernsehen gesendet.

 Beim Fantag am 12. September 2015 auf dem Drehgelände wurde eine Sonderfolge zum „Lansinger Apfelmarkt“ gedreht, bei der die anwesenden Serienfans als Komparsen dienten. Thema der Sonderfolge war der Lansinger Apfelmarkt und der dabei ausgetragene Wettbewerb um den besten Apfelstrudel. Köchin „Fanny“ trat gegen drei bayerische Landfrauen an, die sich im Vorfeld des Fantags dafür bewerben konnten. Als Jury dienten unter anderem der reale Fernsehkoch Alfons Schuhbeck sowie Hans Kitzbichler, der in früheren Folgen von Dahoam is Dahoam den Sternekoch „Alfred Knobloch“ spielte. Der wirkliche Ablauf des Fantags wurde live gefilmt und direkt in Ausschnitten in die Handlung der Sonderfolge integriert. Gewonnen hat schlussendlich der Apfelstrudel der Landfrauen aus Lalling. Die Handlung setzte somit den in Folge 1577 angekündigten Apfelmarkt fort. Die Sonderfolge wurde am Sonntag, 13. September 2015, auf der Homepage des BR veröffentlicht und am darauffolgenden Samstagnachmittag im Bayerischen Fernsehen gesendet.

 Zum Jahreswechsel 2015/2016 wurden zwei neue Folgen mit lustigen Pannen bei den Dreharbeiten von Dahoam is Dahoam gesendet, sogenannte Outtakes. Diese beiden Folgen wurden jeweils erst um 21:35 Uhr im Bayerischen Fernsehen ausgestrahlt. Für den Beginn dieser Folgen wurde dabei jeweils eigens eine Szene gedreht, in der Hubert und Rosi (Folge 1) bzw. Fanny und Gregor (Folge 2) kurz erklären, dass nun Pannen von den Dreharbeiten folgen werden.

 Am 20. Oktober 2017 wurde im Anschluss des Spielfilms eine 75-minütige Show zum 10-jährigen Bestehen von Dahoam is Dahoam aus dem Münchner Schlachthof gesendet, moderiert von Volker Heißmann und Martin Rassau. Dabei waren die aktuellen Hauptdarsteller zu Gast, es wurden verschiedenste Szenen aus 10 Jahren Dahoam is Dahoam gezeigt. Harry Blank trat mit seiner Band BlankWeinek auf und sang den Dahoam is Dahoam-Titelsong sowie das Lied Irgendwann zum Abschied des verstorbenen Schauspielers Erich Hallhuber sen.

 Der Lansinger Familientag am 7. August 2021 auf dem Drehgelände wurde aufgrund der Corona-Pandemie nur mit einer kleinen Gruppe an in einem Gewinnspiel ausgelosten Fans durchgeführt, die am „Lansinger Schützenfest“ teilnehmen durften. Dabei wurde auch eine Sonderfolge gedreht, bei der die anwesenden Serienfans als Komparsen dienten und gemeinsam mit Jürgen Kirner und dem Brettl-Spitzen-Team Couplets von den Lansingern aufgeführt wurden. Die Handlung setzte somit das in Folge 2785 bevorstehende Schützenfest fort. Die Sonderfolge wurde am Sonntag, 15. August 2021, nachmittags um 15:15 Uhr im BR Fernsehen gesendet.

Vorspann 
Der Vorspann zu den einzelnen Serienfolgen enthält Aktionen aller Serienhauptdarsteller und wurde unterlegt mit der Titelmelodie Dahoam is Dahoam von Harry Blank.
Wegen des Ein- und Aussteigens von Hauptdarstellern wird der Vorspann von Zeit zu Zeit aktualisiert. Es folgt eine Liste der jeweils ausgestrahlten Vorspänne:

Darsteller bzw. Rollen, die in einem kursiven bzw. nicht-kursiven Block zusammengefasst wurden, bilden eine Szene im Vorspann. Eine Rolle kann daher auch mehrfach genannt werden, sofern sie in mehreren verschiedenen Szenen vorkommt.

Weblinks 
 Homepage der Serie

Einzelnachweise 

Dahoamisdahoamfolgen